Nibelungenkaserne bezeichnet die

 Nibelungenkaserne (Regensburg)
 Nibelungenkaserne (Walldürn)